Butterfly Effect kan syfta på:

 The Butterfly Effect – en amerikansk film från 2004
 The Butterfly Effect (sidoprojekt) – ett musikaliskt sidoprojekt av Dan Söderqvist och Ingemar Ljungström
 Fjärilseffekten – ett begrepp inom kaosforskning

Se även 
 The Butterfly Effect 2
 Butterfly Effect: Revelation